Ayrshire (Schotland), een voormalig graafschap in Schotland
 Ayrshire (Iowa), een dorp (town) in de Amerikaanse staat Iowa
 Ayrshire (runderras), een runderras dat van oorsprong uit schotland komt.